LSM, sigle composé des trois lettres L, S et M, peut faire référence à :
 Laboratoire souterrain de Modane, enterré  sous roche au milieu du tunnel routier du Fréjus, laboratoire de recherche fondamentale du CNRS et de l’Université Grenoble-Alpes ;
 Landing Ship Medium, un type de bateau ;
 Les Sales Majestés, un groupe de punk français ;
 Libre Software Meeting, appellation anglophone des rencontres mondiales du logiciel libre ;
 Linear Synchronous Motor, en français Moteur linéaire synchrone, un type de moteur électrique linéaire ;
 Linux Security Modules ;
 Long Semado, aéroport dans l'État de Sarawak en Malaisie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Louvain School of Management, l'école de gestion de l'université catholique de Louvain (Belgique ;
 Multicam LSM : programme de gestion du serveur XT[2] développé par la firme EVS dont LSM est l'abréviation et l'appellation courante ;
 Manganite de lanthane dopé au strontium , une pérovskite présentant l'effet de magnétorésistance colossale et un comportement de demi-métal pour x voisin de 0,3.

Notes et références

Voir aussi 

Code